Arthfael (en breton : Arzhel) est un anthroponyme gallois signifiant « Prince ours » et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Arthfael (), nom gallois d'Armel, saint catholique ;
 Arthfael ap Rhys (), roi de Glywysing ;
 Arthfael ap Hywel (), roi de Gwent ;
 Arthfael ap Nowy (), roi de Gwent.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom gallois